Константин Феликсович Реут () — русский советский поэт, участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант.

Биография 
Константин Реут родился  года в семье агронома в селе Катайском Катайской волости Камышловского уезда Пермской губернии, ныне город Катайск — административный центр Катайского района Курганской области. Отец, Феликс Каземирович, происходил из старинного польского рода Гездао-Реутт, родился в Царстве Польском. Мать, Юлия Васильевна.

Детство прошло в г. Камышлове. С 1919 по 1927 год учился в Камышловской школе второй ступени. Теперь это школа № 1. В школе уже был признанным поэтом и бессменным редактором стенной газеты, где и публиковал свои первые стихи. Школьником в 1927 году опубликовал стихотворение «Стальной конь» в местной газете «На смену», затем регулярно печатался в этой газете и газете «Уральский рабочий».

Из третьей группы (или седьмого класса современной школы) Реут поехал в Пермь, чтобы быстрее получить специальность в строительной профшколе.

С началом строительства в 1929 году Челябинского тракторного завода переехал в Челябинск, устроился на стройку рабочим, затем был назначен техником-десятником. Один из основателей литературного объединения ЧТЗ.

В конце 1932 года переехал в Свердловск, работал в газете «Уральский рабочий». Занимался в литературном объединении в Свердловске.

В 1933 году К. Реут принят в члены Союза писателей СССР.

Опубликованное в 1933 году в газете «Правда» стихотворение «Песня о мировом бригадире» принесло ему признание. С трибуны Первого съезда советских писателей (17 августа — 1 сентября 1934 года) К.Ф. Реут назван в авангарде уральских писателей. К.Ф. Реут был делегатом этого съезда.

С 1936 года работал в железнодорожной газете «Путевка», писал очерки о тружениках Урала.

В 1941 году ушёл на фронт. Служил начальником связи 246-го отдельного лыжного батальона 3-й ударной армии, старший лейтенант. Погиб 2 марта 1942 года. В похоронке указано, что Реутт (в документе с двумя «т») погиб, даты смерти нет, есть дата написания похоронки 15 июня 1942 года, указано место гибели — деревня Князево Залучского сельссовета Залучского района Ленинградской области, и то, что он захоронен в братской могиле там же. Ныне деревня Князево не существует, территория находится в Залучском сельском поселении  Новгородской области. Похороненные у деревни Князево бойцы были перезахоронены в братскую могилу в деревне Стариково Медниковского сельского поселения  Новгородской области.

Творчество 
Поэзия Реута пронизана пафосом строительства социализма.

Книги

Память 
Упомянут на мемориальной доске уральским писателям, погибшим в Великой Отечественной войне, Дом писателя города Екатеринбурга, ул. Пушкина, д.12.

Семья 
 Брат, Леонид Феликсович Реут, работал в музыкальной школе города Камышлова.
 Сестра, Маргарита Феликсовна (в замужестве Малькова), агроном
 Сын, Феликс Константинович Реут, заслуженный рационализатор Уральского электрохимического комбината (УЭХК)
 Внук, Константин Феликсович Реут, инженер-энергетик профильного цеха УЭХК
 Внучка, Юлия Феликсовна, инженер-конструктор УЭХК

Примечания 

Персоналии:Камышлов
Персоналии:Екатеринбург
Персоналии:Пермь
Персоналии:Челябинск
Члены Союза писателей СССР